

356001–356100 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 356001 ||  || 20 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#F1F1F1
| 356002 ||  || 18 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 356003 ||  || 20 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=004 bgcolor=#FAFAFA
| 356004 ||  || 25 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=005 bgcolor=#F1F1F1
| 356005 ||  || 28 jan 2009 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 356006 ||  || 24 jan 2009 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 356007 ||  || 26 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 356008 ||  || 30 jan 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 356009 ||  || 26 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=010 bgcolor=#F1F1F1
| 356010 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=011 bgcolor=#F1F1F1
| 356011 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 356012 ||  || 29 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 356013 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 356014 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 356015 ||  || 26 jan 2009 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 356016 ||  || 28 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 356017 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=018 bgcolor=#F1F1F1
| 356018 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=019 bgcolor=#F1F1F1
| 356019 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=020 bgcolor=#F1F1F1
| 356020 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 356021 ||  || 29 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 356022 ||  || 29 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#F1F1F1
| 356023 ||  || 29 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 356024 ||  || 30 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#F1F1F1
| 356025 ||  || 30 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 356026 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#F1F1F1
| 356027 ||  || 28 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=028 bgcolor=#F1F1F1
| 356028 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 356029 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=030 bgcolor=#F1F1F1
| 356030 ||  || 29 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 356031 ||  || 3 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 356032 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 356033 ||  || 31 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#F1F1F1
| 356034 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#F1F1F1
| 356035 ||  || 18 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 356036 ||  || 20 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=037 bgcolor=#F1F1F1
| 356037 ||  || 18 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#F1F1F1
| 356038 ||  || 20 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 356039 ||  || 17 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 356040 ||  || 18 jan 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=041 bgcolor=#F1F1F1
| 356041 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 356042 ||  || 3 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=043 bgcolor=#F1F1F1
| 356043 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#F1F1F1
| 356044 ||  || 13 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 356045 ||  || 13 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 356046 ||  || 14 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=047 bgcolor=#FAFAFA
| 356047 ||  || 14 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 356048 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 356049 ||  || 3 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 356050 ||  || 5 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 356051 ||  || 3 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 356052 ||  || 4 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=053 bgcolor=#F1F1F1
| 356053 ||  || 20 fev 2009 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 356054 ||  || 20 fev 2009 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig || — || 
|-id=055 bgcolor=#F1F1F1
| 356055 ||  || 1 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 356056 ||  || 16 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#F1F1F1
| 356057 ||  || 21 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 356058 ||  || 22 fev 2009 || Calar Alto || F. Hormuth || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 356059 ||  || 1 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=060 bgcolor=#F1F1F1
| 356060 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 356061 ||  || 1 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=062 bgcolor=#F1F1F1
| 356062 ||  || 29 fev 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=063 bgcolor=#F1F1F1
| 356063 ||  || 19 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#F1F1F1
| 356064 ||  || 31 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=065 bgcolor=#F1F1F1
| 356065 ||  || 21 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=066 bgcolor=#F1F1F1
| 356066 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=067 bgcolor=#F1F1F1
| 356067 ||  || 22 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=068 bgcolor=#F1F1F1
| 356068 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=069 bgcolor=#F1F1F1
| 356069 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 356070 ||  || 19 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 356071 ||  || 23 fev 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 356072 ||  || 25 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 356073 ||  || 24 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 356074 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=075 bgcolor=#F1F1F1
| 356075 ||  || 28 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 356076 ||  || 26 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 356077 ||  || 26 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 356078 ||  || 26 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 356079 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 356080 ||  || 20 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 356081 ||  || 26 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 356082 ||  || 1 mar 2005 || Catalina || CSS || Flora || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 356083 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 356084 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 356085 ||  || 13 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 356086 ||  || 21 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=087 bgcolor=#FAFAFA
| 356087 ||  || 20 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 356088 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 356089 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 356090 ||  || 19 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=091 bgcolor=#F1F1F1
| 356091 ||  || 19 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 356092 ||  || 19 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 356093 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=094 bgcolor=#F1F1F1
| 356094 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=095 bgcolor=#F1F1F1
| 356095 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=096 bgcolor=#F1F1F1
| 356096 ||  || 15 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 356097 ||  || 15 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 356098 ||  || 19 fev 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=099 bgcolor=#F1F1F1
| 356099 ||  || 8 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 356100 ||  || 15 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

356101–356200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 356101 ||  || 5 mar 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 356102 ||  || 3 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#E3E3E3
| 356103 ||  || 3 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 356104 ||  || 18 mar 2009 || Taunus || S. Karge, E. Schwab || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 356105 ||  || 16 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 356106 ||  || 24 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 356107 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 356108 ||  || 16 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 356109 ||  || 18 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=110 bgcolor=#FAFAFA
| 356110 ||  || 21 mar 2009 || Dauban || F. Kugel || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 356111 ||  || 17 mar 2009 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 356112 ||  || 18 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 356113 ||  || 19 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 356114 ||  || 21 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 356115 ||  || 21 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 356116 ||  || 22 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || Phocaea || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 356117 ||  || 18 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 356118 ||  || 4 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 356119 ||  || 19 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 356120 ||  || 25 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 356121 ||  || 21 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 356122 ||  || 22 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 356123 ||  || 24 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 356124 ||  || 22 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 356125 ||  || 28 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 356126 ||  || 1 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 356127 ||  || 1 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 356128 ||  || 27 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 356129 ||  || 28 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 356130 ||  || 16 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 356131 ||  || 31 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 356132 ||  || 26 mar 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 356133 ||  || 19 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 356134 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 356135 ||  || 17 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 356136 ||  || 16 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 356137 ||  || 8 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 356138 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 356139 ||  || 19 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 356140 ||  || 21 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 356141 ||  || 18 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 356142 ||  || 25 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 356143 ||  || 18 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=144 bgcolor=#F1F1F1
| 356144 ||  || 24 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 356145 ||  || 16 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 356146 ||  || 12 abr 2009 || Altschwendt || W. Ries || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 356147 ||  || 3 abr 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 356148 ||  || 11 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 356149 ||  || 16 abr 2009 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 356150 ||  || 29 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 356151 ||  || 17 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#E3E3E3
| 356152 ||  || 18 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 356153 ||  || 16 abr 2009 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 356154 ||  || 18 abr 2009 || Piszkéstető || K. Sárneczky || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 356155 ||  || 17 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 356156 ||  || 21 mar 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=157 bgcolor=#F1F1F1
| 356157 ||  || 20 abr 2009 || Tzec Maun || F. Tozzi || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 356158 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 356159 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 356160 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 356161 ||  || 20 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 356162 ||  || 21 abr 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 356163 ||  || 17 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 356164 ||  || 20 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 356165 ||  || 21 abr 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 356166 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 356167 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#F1F1F1
| 356168 ||  || 22 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 356169 ||  || 20 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 356170 ||  || 22 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 356171 ||  || 18 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 356172 ||  || 20 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 356173 ||  || 25 abr 2009 || Purple Mountain || PMO NEO || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 356174 ||  || 28 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 356175 ||  || 26 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 356176 ||  || 25 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 356177 ||  || 27 abr 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 356178 ||  || 16 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 356179 ||  || 18 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 356180 ||  || 23 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#F1F1F1
| 356181 ||  || 27 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 356182 ||  || 15 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 356183 ||  || 17 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 356184 ||  || 26 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 356185 ||  || 13 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#F1F1F1
| 356186 ||  || 14 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 356187 ||  || 15 mai 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 356188 ||  || 6 mai 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 356189 ||  || 26 mai 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 356190 ||  || 25 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 356191 ||  || 16 mai 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 356192 ||  || 17 mai 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 356193 ||  || 12 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 356194 ||  || 14 jun 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 356195 ||  || 24 jun 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 356196 || 2009 OX || 18 jul 2009 || Hibiscus || N. Teamo || — || 
|-id=197 bgcolor=#E3E3E3
| 356197 ||  || 16 jul 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 356198 ||  || 23 jul 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 356199 ||  || 26 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#E3E3E3
| 356200 ||  || 13 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

356201–356300 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 356201 ||  || 15 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#E3E3E3
| 356202 ||  || 15 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=203 bgcolor=#E3E3E3
| 356203 ||  || 24 ago 2009 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=204 bgcolor=#E3E3E3
| 356204 ||  || 16 ago 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=205 bgcolor=#88F2FF
| 356205 ||  || 16 jan 2012 || Les Engarouines || L. Bernasconi || Vesta || 
|-id=206 bgcolor=#88F2FF
| 356206 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=207 bgcolor=#88F2FF
| 356207 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=208 bgcolor=#88F2FF
| 356208 ||  || 22 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=209 bgcolor=#88F2FF
| 356209 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=210 bgcolor=#88F2FF
| 356210 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=211 bgcolor=#88F2FF
| 356211 ||  || 12 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=212 bgcolor=#88F2FF
| 356212 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=213 bgcolor=#88F2FF
| 356213 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=214 bgcolor=#88F2FF
| 356214 ||  || 14 fev 2001 || Cima Ekar || ADAS || Vesta || 
|-id=215 bgcolor=#88F2FF
| 356215 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=216 bgcolor=#88F2FF
| 356216 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=217 bgcolor=#88F2FF
| 356217 Clymene ||  || 23 set 2009 || Zelenchukskaya || T. V. Kryachko || Vesta || 
|-id=218 bgcolor=#88F2FF
| 356218 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=219 bgcolor=#88F2FF
| 356219 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=220 bgcolor=#88F2FF
| 356220 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=221 bgcolor=#88F2FF
| 356221 ||  || 20 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=222 bgcolor=#88F2FF
| 356222 ||  || 29 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=223 bgcolor=#88F2FF
| 356223 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=224 bgcolor=#88F2FF
| 356224 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=225 bgcolor=#88F2FF
| 356225 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=226 bgcolor=#88F2FF
| 356226 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=227 bgcolor=#88F2FF
| 356227 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=228 bgcolor=#88F2FF
| 356228 ||  || 23 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=229 bgcolor=#88F2FF
| 356229 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=230 bgcolor=#E3E3E3
| 356230 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=231 bgcolor=#88F2FF
| 356231 ||  || 19 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=232 bgcolor=#88F2FF
| 356232 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=233 bgcolor=#88F2FF
| 356233 ||  || 12 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=234 bgcolor=#88F2FF
| 356234 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=235 bgcolor=#88F2FF
| 356235 ||  || 19 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=236 bgcolor=#88F2FF
| 356236 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=237 bgcolor=#88F2FF
| 356237 ||  || 18 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=238 bgcolor=#88F2FF
| 356238 ||  || 17 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=239 bgcolor=#88F2FF
| 356239 ||  || 17 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=240 bgcolor=#88F2FF
| 356240 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=241 bgcolor=#88F2FF
| 356241 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=242 bgcolor=#88F2FF
| 356242 ||  || 26 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=243 bgcolor=#88F2FF
| 356243 ||  || 23 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=244 bgcolor=#88F2FF
| 356244 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=245 bgcolor=#88F2FF
| 356245 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 356246 ||  || 14 out 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=247 bgcolor=#88F2FF
| 356247 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=248 bgcolor=#88F2FF
| 356248 ||  || 17 ago 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=249 bgcolor=#88F2FF
| 356249 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=250 bgcolor=#88F2FF
| 356250 ||  || 5 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=251 bgcolor=#88F2FF
| 356251 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=252 bgcolor=#88F2FF
| 356252 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=253 bgcolor=#88F2FF
| 356253 ||  || 21 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=254 bgcolor=#88F2FF
| 356254 ||  || 15 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=255 bgcolor=#88F2FF
| 356255 ||  || 22 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 356256 ||  || 20 set 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=257 bgcolor=#88F2FF
| 356257 ||  || 23 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=258 bgcolor=#88F2FF
| 356258 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=259 bgcolor=#88F2FF
| 356259 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=260 bgcolor=#FFDAB5
| 356260 ||  || 21 out 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=261 bgcolor=#88F2FF
| 356261 ||  || 8 nov 2009 || Tzec Maun || Tzec Maun Obs. || Vesta || 
|-id=262 bgcolor=#88F2FF
| 356262 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=263 bgcolor=#88F2FF
| 356263 ||  || 25 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=264 bgcolor=#88F2FF
| 356264 ||  || 2 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=265 bgcolor=#88F2FF
| 356265 ||  || 8 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=266 bgcolor=#88F2FF
| 356266 ||  || 9 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=267 bgcolor=#FFDAB5
| 356267 ||  || 15 nov 2009 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=268 bgcolor=#88F2FF
| 356268 ||  || 26 out 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=269 bgcolor=#E3E3E3
| 356269 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=270 bgcolor=#88F2FF
| 356270 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=271 bgcolor=#88F2FF
| 356271 ||  || 18 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=272 bgcolor=#88F2FF
| 356272 ||  || 8 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=273 bgcolor=#88F2FF
| 356273 ||  || 19 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 356274 ||  || 16 dez 2009 || Gnosca || S. Sposetti || — || 
|-id=275 bgcolor=#88F2FF
| 356275 ||  || 8 jan 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=276 bgcolor=#88F2FF
| 356276 ||  || 7 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=277 bgcolor=#88F2FF
| 356277 ||  || 4 jan 2001 || Haleakala || NEAT || Vesta || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 356278 ||  || 18 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=279 bgcolor=#88F2FF
| 356279 ||  || 23 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=280 bgcolor=#88F2FF
| 356280 ||  || 31 ago 2007 || Siding Spring || K. Sárneczky, L. Kiss || Vesta || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 356281 ||  || 14 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 356282 ||  || 10 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=283 bgcolor=#FAFAFA
| 356283 ||  || 3 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=284 bgcolor=#88F2FF
| 356284 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=285 bgcolor=#FFD5EA
| 356285 ||  || 16 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 356286 ||  || 20 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=287 bgcolor=#FAFAFA
| 356287 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=288 bgcolor=#FAFAFA
| 356288 ||  || 17 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=289 bgcolor=#FAFAFA
| 356289 ||  || 12 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=290 bgcolor=#FAFAFA
| 356290 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 356291 ||  || 14 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=292 bgcolor=#FAFAFA
| 356292 ||  || 15 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 356293 ||  || 13 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=294 bgcolor=#FAFAFA
| 356294 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#FAFAFA
| 356295 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 356296 ||  || 5 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 356297 ||  || 6 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=298 bgcolor=#FAFAFA
| 356298 ||  || 22 mar 2010 || ESA OGS || ESA OGS || — || 
|-id=299 bgcolor=#FAFAFA
| 356299 ||  || 16 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#FAFAFA
| 356300 ||  || 5 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

356301–356400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 356301 ||  || 5 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#FAFAFA
| 356302 ||  || 6 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 356303 ||  || 13 abr 2010 || WISE || WISE || Pallas || 
|-id=304 bgcolor=#FAFAFA
| 356304 ||  || 26 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=305 bgcolor=#FAFAFA
| 356305 ||  || 9 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#FAFAFA
| 356306 ||  || 3 fev 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=307 bgcolor=#FAFAFA
| 356307 ||  || 12 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=308 bgcolor=#FAFAFA
| 356308 ||  || 26 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 356309 ||  || 13 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=310 bgcolor=#FAFAFA
| 356310 ||  || 7 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=311 bgcolor=#FAFAFA
| 356311 ||  || 28 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 356312 ||  || 25 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=313 bgcolor=#E3E3E3
| 356313 ||  || 27 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 356314 ||  || 1 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 356315 ||  || 26 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=316 bgcolor=#FAFAFA
| 356316 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=317 bgcolor=#FAFAFA
| 356317 ||  || 26 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=318 bgcolor=#FAFAFA
| 356318 ||  || 20 abr 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=319 bgcolor=#FAFAFA
| 356319 ||  || 20 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#E3E3E3
| 356320 ||  || 1 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=321 bgcolor=#FAFAFA
| 356321 ||  || 3 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 356322 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=323 bgcolor=#F1F1F1
| 356323 ||  || 7 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 356324 ||  || 7 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=325 bgcolor=#E3E3E3
| 356325 ||  || 24 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 356326 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#FAFAFA
| 356327 ||  || 8 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 356328 ||  || 3 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#FAFAFA
| 356329 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 356330 ||  || 10 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 356331 ||  || 11 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 356332 ||  || 13 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 356333 ||  || 11 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 356334 ||  || 7 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=335 bgcolor=#FAFAFA
| 356335 ||  || 21 mar 1999 || Apache Point || SDSS || Chloris || 
|-id=336 bgcolor=#FAFAFA
| 356336 ||  || 17 mai 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 356337 ||  || 22 mai 2010 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 356338 ||  || 25 mai 2010 || WISE || WISE || Brangane || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 356339 ||  || 28 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=340 bgcolor=#E3E3E3
| 356340 ||  || 28 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 356341 ||  || 30 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 356342 ||  || 19 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 356343 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=344 bgcolor=#E3E3E3
| 356344 ||  || 31 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=345 bgcolor=#E3E3E3
| 356345 ||  || 1 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=346 bgcolor=#F1F1F1
| 356346 ||  || 1 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 356347 ||  || 23 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=348 bgcolor=#FAFAFA
| 356348 ||  || 3 jun 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=349 bgcolor=#E3E3E3
| 356349 ||  || 9 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 356350 ||  || 5 jun 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 356351 ||  || 3 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 356352 ||  || 9 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 356353 ||  || 12 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=354 bgcolor=#E3E3E3
| 356354 ||  || 12 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 356355 ||  || 13 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=356 bgcolor=#E3E3E3
| 356356 ||  || 13 jun 2010 || WISE || WISE || Ursula || 
|-id=357 bgcolor=#E3E3E3
| 356357 ||  || 13 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 356358 ||  || 14 jun 2010 || WISE || WISE || Brangane || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 356359 ||  || 14 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 356360 ||  || 15 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 356361 ||  || 16 jun 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 356362 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=363 bgcolor=#E3E3E3
| 356363 ||  || 17 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 356364 ||  || 24 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 356365 ||  || 24 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=366 bgcolor=#F1F1F1
| 356366 ||  || 25 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 356367 ||  || 26 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 356368 ||  || 27 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 356369 ||  || 27 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 356370 ||  || 10 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 356371 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=372 bgcolor=#FAFAFA
| 356372 ||  || 5 jul 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 356373 ||  || 6 jul 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=374 bgcolor=#E3E3E3
| 356374 ||  || 4 jul 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 356375 ||  || 7 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 356376 ||  || 15 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 356377 ||  || 28 ago 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=378 bgcolor=#E3E3E3
| 356378 ||  || 13 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 356379 ||  || 16 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=380 bgcolor=#E3E3E3
| 356380 ||  || 17 jun 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 356381 ||  || 15 set 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 356382 ||  || 27 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 356383 ||  || 21 fev 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 356384 ||  || 21 ago 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 356385 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 356386 ||  || 24 jun 2004 || Mauna Kea || K. J. Meech || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 356387 ||  || 20 jul 2010 || Modra || Modra Obs. || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 356388 ||  || 25 jul 2003 || Wise || D. Polishook || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 356389 ||  || 4 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#F1F1F1
| 356390 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 356391 ||  || 19 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=392 bgcolor=#E3E3E3
| 356392 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 356393 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=394 bgcolor=#FFD5EA
| 356394 ||  || 21 ago 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=395 bgcolor=#F1F1F1
| 356395 ||  || 31 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 356396 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 356397 ||  || 1 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 356398 ||  || 22 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=399 bgcolor=#F1F1F1
| 356399 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 356400 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

356401–356500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 356401 ||  || 6 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#E3E3E3
| 356402 ||  || 10 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#F1F1F1
| 356403 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 356404 ||  || 1 fev 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 356405 ||  || 13 set 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=406 bgcolor=#F1F1F1
| 356406 ||  || 31 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 356407 ||  || 10 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 356408 ||  || 30 set 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 356409 ||  || 7 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 356410 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 356411 ||  || 5 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 356412 ||  || 22 jul 2004 || Mauna Kea || C. Veillet || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 356413 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#F1F1F1
| 356414 ||  || 10 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 356415 ||  || 7 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 356416 ||  || 12 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=417 bgcolor=#88F2FF
| 356417 ||  || 26 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=418 bgcolor=#88F2FF
| 356418 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=419 bgcolor=#88F2FF
| 356419 ||  || 30 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=420 bgcolor=#F1F1F1
| 356420 ||  || 23 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#88F2FF
| 356421 ||  || 10 mai 2005 || Cerro Tololo || M. W. Buie || Vesta || 
|-id=422 bgcolor=#88F2FF
| 356422 ||  || 15 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=423 bgcolor=#88F2FF
| 356423 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=424 bgcolor=#88F2FF
| 356424 ||  || 25 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=425 bgcolor=#88F2FF
| 356425 ||  || 22 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=426 bgcolor=#88F2FF
| 356426 ||  || 13 fev 2002 || Apache Point || SDSS || Vesta || 
|-id=427 bgcolor=#88F2FF
| 356427 ||  || 11 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=428 bgcolor=#88F2FF
| 356428 ||  || 7 nov 2010 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=429 bgcolor=#88F2FF
| 356429 ||  || 16 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=430 bgcolor=#88F2FF
| 356430 ||  || 16 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=431 bgcolor=#88F2FF
| 356431 ||  || 16 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=432 bgcolor=#88F2FF
| 356432 ||  || 13 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=433 bgcolor=#88F2FF
| 356433 ||  || 11 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=434 bgcolor=#E3E3E3
| 356434 ||  || 30 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#88F2FF
| 356435 ||  || 15 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=436 bgcolor=#88F2FF
| 356436 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=437 bgcolor=#88F2FF
| 356437 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=438 bgcolor=#88F2FF
| 356438 ||  || 21 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=439 bgcolor=#88F2FF
| 356439 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=440 bgcolor=#88F2FF
| 356440 ||  || 27 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=441 bgcolor=#88F2FF
| 356441 ||  || 17 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=442 bgcolor=#88F2FF
| 356442 ||  || 30 nov 2000 || Apache Point || SDSS || Vesta || 
|-id=443 bgcolor=#88F2FF
| 356443 ||  || 29 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=444 bgcolor=#88F2FF
| 356444 ||  || 28 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=445 bgcolor=#88F2FF
| 356445 ||  || 6 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=446 bgcolor=#88F2FF
| 356446 ||  || 17 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=447 bgcolor=#88F2FF
| 356447 ||  || 2 nov 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=448 bgcolor=#88F2FF
| 356448 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=449 bgcolor=#88F2FF
| 356449 ||  || 8 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=450 bgcolor=#88F2FF
| 356450 ||  || 11 jun 2007 || Mauna Kea || D. D. Balam || Vesta || 
|-id=451 bgcolor=#88F2FF
| 356451 ||  || 19 jul 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 356452 ||  || 22 ago 2006 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=453 bgcolor=#FFDAB5
| 356453 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 356454 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 356455 ||  || 3 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=456 bgcolor=#E3E3E3
| 356456 ||  || 8 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=457 bgcolor=#F1F1F1
| 356457 ||  || 14 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 356458 ||  || 5 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 356459 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 356460 ||  || 19 jun 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 356461 ||  || 24 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 356462 ||  || 5 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 356463 ||  || 6 ago 2007 || Lulin Observatory || Lulin Obs. || — || 
|-id=464 bgcolor=#F1F1F1
| 356464 ||  || 19 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=465 bgcolor=#F1F1F1
| 356465 ||  || 1 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 356466 ||  || 22 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=467 bgcolor=#FAFAFA
| 356467 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 356468 ||  || 3 jul 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 356469 ||  || 18 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 356470 ||  || 13 jan 2008 || Vail-Jarnac || Jarnac Obs. || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 356471 ||  || 4 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 356472 ||  || 3 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 356473 ||  || 23 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 356474 ||  || 18 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=475 bgcolor=#F1F1F1
| 356475 ||  || 23 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 356476 ||  || 2 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 356477 ||  || 11 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=478 bgcolor=#FAFAFA
| 356478 ||  || 13 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 356479 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 356480 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#F1F1F1
| 356481 ||  || 9 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=482 bgcolor=#F1F1F1
| 356482 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=483 bgcolor=#E3E3E3
| 356483 ||  || 16 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=484 bgcolor=#FAFAFA
| 356484 ||  || 22 jun 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 356485 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 356486 ||  || 21 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 356487 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#FAFAFA
| 356488 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=489 bgcolor=#FAFAFA
| 356489 ||  || 2 jun 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 356490 ||  || 10 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=491 bgcolor=#FAFAFA
| 356491 ||  || 2 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 356492 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 356493 ||  || 13 dez 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 356494 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 356495 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=496 bgcolor=#F1F1F1
| 356496 ||  || 18 jul 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 356497 ||  || 13 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=498 bgcolor=#FAFAFA
| 356498 ||  || 25 out 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#F1F1F1
| 356499 ||  || 4 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 356500 ||  || 18 dez 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

356501–356600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 356501 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 356502 ||  || 12 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=503 bgcolor=#E3E3E3
| 356503 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 356504 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 356505 ||  || 19 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=506 bgcolor=#F1F1F1
| 356506 ||  || 16 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#FAFAFA
| 356507 ||  || 29 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=508 bgcolor=#F1F1F1
| 356508 ||  || 17 fev 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#F1F1F1
| 356509 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=510 bgcolor=#F1F1F1
| 356510 ||  || 13 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=511 bgcolor=#FAFAFA
| 356511 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 356512 ||  || 7 jul 2007 || Reedy Creek || J. Broughton || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 356513 ||  || 3 jul 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#F1F1F1
| 356514 ||  || 17 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 356515 ||  || 2 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 356516 ||  || 20 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=517 bgcolor=#F1F1F1
| 356517 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 356518 ||  || 11 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 356519 ||  || 3 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#FFDAB5
| 356520 ||  || 26 ago 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 356521 ||  || 17 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=522 bgcolor=#FAFAFA
| 356522 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 356523 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 356524 ||  || 17 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=525 bgcolor=#F1F1F1
| 356525 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 356526 ||  || 7 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 356527 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 356528 ||  || 10 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=529 bgcolor=#E3E3E3
| 356529 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 356530 ||  || 8 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 356531 ||  || 21 jul 2007 || Lulin || Lulin Obs. || — || 
|-id=532 bgcolor=#FAFAFA
| 356532 ||  || 28 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=533 bgcolor=#F1F1F1
| 356533 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 356534 ||  || 22 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 356535 ||  || 5 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=536 bgcolor=#F1F1F1
| 356536 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=537 bgcolor=#F1F1F1
| 356537 ||  || 30 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 356538 ||  || 10 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=539 bgcolor=#E3E3E3
| 356539 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 356540 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#F1F1F1
| 356541 ||  || 31 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 356542 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#F1F1F1
| 356543 ||  || 16 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=544 bgcolor=#FAFAFA
| 356544 ||  || 13 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#E3E3E3
| 356545 ||  || 2 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=546 bgcolor=#F1F1F1
| 356546 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=547 bgcolor=#F1F1F1
| 356547 ||  || 17 ago 2006 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 356548 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 356549 ||  || 13 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 356550 ||  || 12 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=551 bgcolor=#F1F1F1
| 356551 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#FAFAFA
| 356552 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=553 bgcolor=#F1F1F1
| 356553 ||  || 2 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#F1F1F1
| 356554 ||  || 12 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=555 bgcolor=#F1F1F1
| 356555 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#F1F1F1
| 356556 ||  || 15 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 356557 ||  || 5 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=558 bgcolor=#FAFAFA
| 356558 ||  || 24 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 356559 ||  || 15 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=560 bgcolor=#FAFAFA
| 356560 ||  || 24 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 356561 ||  || 14 abr 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 356562 ||  || 2 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=563 bgcolor=#F1F1F1
| 356563 ||  || 29 set 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=564 bgcolor=#F1F1F1
| 356564 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 356565 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=566 bgcolor=#F1F1F1
| 356566 ||  || 8 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=567 bgcolor=#F1F1F1
| 356567 ||  || 17 abr 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=568 bgcolor=#FAFAFA
| 356568 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 356569 ||  || 20 nov 2007 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=570 bgcolor=#F1F1F1
| 356570 ||  || 22 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 356571 ||  || 11 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 356572 ||  || 25 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=573 bgcolor=#F1F1F1
| 356573 ||  || 15 nov 2007 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 356574 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 356575 ||  || 7 ago 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 356576 ||  || 31 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 356577 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=578 bgcolor=#F1F1F1
| 356578 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#FAFAFA
| 356579 ||  || 2 out 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 356580 ||  || 10 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#F1F1F1
| 356581 ||  || 23 nov 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=582 bgcolor=#F1F1F1
| 356582 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=583 bgcolor=#E3E3E3
| 356583 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 356584 ||  || 13 out 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 356585 ||  || 16 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 356586 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=587 bgcolor=#F1F1F1
| 356587 ||  || 16 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 356588 ||  || 1 abr 2003 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=589 bgcolor=#F1F1F1
| 356589 ||  || 24 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 356590 ||  || 31 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 356591 ||  || 8 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=592 bgcolor=#E3E3E3
| 356592 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 356593 ||  || 18 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#F1F1F1
| 356594 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 356595 ||  || 30 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 356596 ||  || 30 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=597 bgcolor=#FAFAFA
| 356597 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#F1F1F1
| 356598 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 356599 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#F1F1F1
| 356600 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

356601–356700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 356601 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=602 bgcolor=#FAFAFA
| 356602 ||  || 24 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 356603 ||  || 25 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=604 bgcolor=#E3E3E3
| 356604 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 356605 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 356606 ||  || 6 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 356607 ||  || 12 mar 2004 || Palomar || NEAT || Eos || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 356608 ||  || 12 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=609 bgcolor=#F1F1F1
| 356609 ||  || 16 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 356610 ||  || 10 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 356611 ||  || 30 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 356612 ||  || 9 abr 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 356613 ||  || 2 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 356614 ||  || 20 mar 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 356615 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 356616 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=617 bgcolor=#F1F1F1
| 356617 ||  || 6 ago 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 356618 ||  || 23 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 356619 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 356620 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#FAFAFA
| 356621 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=622 bgcolor=#F1F1F1
| 356622 ||  || 11 fev 2004 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=623 bgcolor=#F1F1F1
| 356623 ||  || 6 jul 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=624 bgcolor=#E3E3E3
| 356624 ||  || 27 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=625 bgcolor=#F1F1F1
| 356625 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 356626 ||  || 2 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 356627 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 356628 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#E3E3E3
| 356629 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 356630 ||  || 23 set 2006 || San Marcello || Pistoia Mountains Obs. || — || 
|-id=631 bgcolor=#E3E3E3
| 356631 ||  || 24 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 356632 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=633 bgcolor=#E3E3E3
| 356633 ||  || 9 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 356634 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=635 bgcolor=#F1F1F1
| 356635 ||  || 25 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 356636 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=637 bgcolor=#E3E3E3
| 356637 ||  || 29 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 356638 ||  || 20 nov 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 356639 ||  || 22 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=640 bgcolor=#F1F1F1
| 356640 ||  || 29 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 356641 ||  || 6 jul 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=642 bgcolor=#F1F1F1
| 356642 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=643 bgcolor=#F1F1F1
| 356643 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 356644 ||  || 2 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 356645 ||  || 30 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=646 bgcolor=#E3E3E3
| 356646 ||  || 7 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=647 bgcolor=#F1F1F1
| 356647 ||  || 6 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 356648 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 356649 ||  || 9 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 356650 ||  || 15 jul 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 356651 ||  || 2 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 356652 ||  || 31 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=653 bgcolor=#F1F1F1
| 356653 ||  || 20 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=654 bgcolor=#E3E3E3
| 356654 ||  || 28 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 356655 ||  || 26 mar 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#F1F1F1
| 356656 ||  || 14 set 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 356657 ||  || 24 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=658 bgcolor=#F1F1F1
| 356658 ||  || 4 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 356659 ||  || 11 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=660 bgcolor=#F1F1F1
| 356660 ||  || 18 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 356661 ||  || 20 out 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 356662 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 356663 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#F1F1F1
| 356664 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=665 bgcolor=#FAFAFA
| 356665 ||  || 23 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 356666 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 356667 ||  || 26 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 356668 ||  || 22 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=669 bgcolor=#F1F1F1
| 356669 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=670 bgcolor=#E3E3E3
| 356670 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=671 bgcolor=#F1F1F1
| 356671 ||  || 19 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 356672 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 356673 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=674 bgcolor=#F1F1F1
| 356674 ||  || 3 fev 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 356675 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 356676 ||  || 16 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=677 bgcolor=#FAFAFA
| 356677 ||  || 4 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=678 bgcolor=#F1F1F1
| 356678 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 356679 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 356680 ||  || 23 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#F1F1F1
| 356681 ||  || 21 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 356682 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 356683 ||  || 28 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 356684 ||  || 5 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#F1F1F1
| 356685 ||  || 23 out 2011 || Desert Moon || B. L. Stevens || — || 
|-id=686 bgcolor=#F1F1F1
| 356686 ||  || 15 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 356687 ||  || 9 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=688 bgcolor=#F1F1F1
| 356688 ||  || 22 jan 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 356689 ||  || 19 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#F1F1F1
| 356690 ||  || 24 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 356691 ||  || 3 out 2011 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=692 bgcolor=#F1F1F1
| 356692 ||  || 21 out 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 356693 ||  || 28 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#F1F1F1
| 356694 ||  || 18 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=695 bgcolor=#F1F1F1
| 356695 ||  || 12 fev 2000 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 356696 ||  || 12 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 356697 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 356698 ||  || 24 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 356699 ||  || 29 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=700 bgcolor=#E3E3E3
| 356700 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

356701–356800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 356701 ||  || 15 ago 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 356702 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=703 bgcolor=#F1F1F1
| 356703 ||  || 4 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=704 bgcolor=#F1F1F1
| 356704 ||  || 22 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 356705 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 356706 ||  || 19 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 356707 ||  || 27 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=708 bgcolor=#FAFAFA
| 356708 ||  || 26 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 356709 ||  || 22 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 356710 ||  || 16 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 356711 ||  || 25 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 356712 ||  || 29 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 356713 ||  || 10 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 356714 ||  || 4 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=715 bgcolor=#E3E3E3
| 356715 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 356716 ||  || 1 abr 2003 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=717 bgcolor=#F1F1F1
| 356717 ||  || 20 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 356718 ||  || 10 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 356719 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=720 bgcolor=#F1F1F1
| 356720 ||  || 12 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=721 bgcolor=#F1F1F1
| 356721 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 356722 ||  || 5 dez 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#E3E3E3
| 356723 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 356724 ||  || 23 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 356725 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=726 bgcolor=#F1F1F1
| 356726 ||  || 1 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 356727 ||  || 11 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=728 bgcolor=#E3E3E3
| 356728 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 356729 ||  || 3 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 356730 ||  || 26 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=731 bgcolor=#FAFAFA
| 356731 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#E3E3E3
| 356732 ||  || 26 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=733 bgcolor=#E3E3E3
| 356733 ||  || 1 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 356734 ||  || 25 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=735 bgcolor=#F1F1F1
| 356735 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#FAFAFA
| 356736 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 356737 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=738 bgcolor=#F1F1F1
| 356738 ||  || 19 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=739 bgcolor=#E3E3E3
| 356739 ||  || 30 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=740 bgcolor=#F1F1F1
| 356740 ||  || 25 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 356741 ||  || 18 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=742 bgcolor=#F1F1F1
| 356742 ||  || 28 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=743 bgcolor=#F1F1F1
| 356743 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 356744 ||  || 18 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 356745 ||  || 21 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 356746 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 356747 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=748 bgcolor=#F1F1F1
| 356748 ||  || 11 set 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=749 bgcolor=#F1F1F1
| 356749 ||  || 28 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 356750 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 356751 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=752 bgcolor=#E3E3E3
| 356752 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=753 bgcolor=#FAFAFA
| 356753 ||  || 12 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 356754 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 356755 ||  || 9 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 356756 ||  || 30 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 356757 ||  || 25 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 356758 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 356759 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 356760 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=761 bgcolor=#E3E3E3
| 356761 ||  || 14 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 356762 ||  || 21 set 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 356763 ||  || 24 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=764 bgcolor=#F1F1F1
| 356764 ||  || 16 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 356765 ||  || 13 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 356766 ||  || 28 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 356767 ||  || 15 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 356768 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 356769 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=770 bgcolor=#FAFAFA
| 356770 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 356771 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 356772 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=773 bgcolor=#F1F1F1
| 356773 ||  || 28 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 356774 ||  || 1 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 356775 ||  || 19 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=776 bgcolor=#F1F1F1
| 356776 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 356777 ||  || 9 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 356778 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 356779 ||  || 21 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 356780 ||  || 23 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=781 bgcolor=#F1F1F1
| 356781 ||  || 30 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 356782 ||  || 14 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 356783 ||  || 10 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 356784 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=785 bgcolor=#F1F1F1
| 356785 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 356786 ||  || 9 nov 2007 || XuYi || PMO NEO || Meliboea || 
|-id=787 bgcolor=#F1F1F1
| 356787 ||  || 5 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 356788 ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=789 bgcolor=#F1F1F1
| 356789 ||  || 16 fev 2005 || La Silla || A. Boattini, H. Scholl || — || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 356790 ||  || 20 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=791 bgcolor=#E3E3E3
| 356791 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 356792 ||  || 21 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=793 bgcolor=#F1F1F1
| 356793 ||  || 5 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=794 bgcolor=#E3E3E3
| 356794 ||  || 30 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 356795 ||  || 28 ago 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=796 bgcolor=#E3E3E3
| 356796 ||  || 25 jul 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=797 bgcolor=#F1F1F1
| 356797 ||  || 19 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 356798 ||  || 7 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 356799 ||  || 3 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=800 bgcolor=#F1F1F1
| 356800 ||  || 20 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

356801–356900 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 356801 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=802 bgcolor=#E3E3E3
| 356802 ||  || 5 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 356803 ||  || 9 ago 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=804 bgcolor=#F1F1F1
| 356804 ||  || 5 out 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 356805 ||  || 10 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 356806 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=807 bgcolor=#FAFAFA
| 356807 ||  || 24 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=808 bgcolor=#F1F1F1
| 356808 ||  || 7 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=809 bgcolor=#F1F1F1
| 356809 ||  || 10 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 356810 ||  || 27 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 356811 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=812 bgcolor=#F1F1F1
| 356812 ||  || 27 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 356813 ||  || 11 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 356814 ||  || 4 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#E3E3E3
| 356815 ||  || 21 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 356816 ||  || 3 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Themis || 
|-id=817 bgcolor=#F1F1F1
| 356817 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=818 bgcolor=#F1F1F1
| 356818 ||  || 13 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 356819 ||  || 7 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=820 bgcolor=#F1F1F1
| 356820 ||  || 17 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 356821 ||  || 27 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 356822 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 356823 ||  || 2 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#E3E3E3
| 356824 ||  || 7 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 356825 ||  || 22 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 356826 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 356827 ||  || 23 dez 2006 || Bergisch Gladbac || W. Bickel || Brangane || 
|-id=828 bgcolor=#E3E3E3
| 356828 ||  || 2 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 356829 ||  || 29 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=830 bgcolor=#E3E3E3
| 356830 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 356831 ||  || 18 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#E3E3E3
| 356832 ||  || 1 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 356833 ||  || 1 set 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 356834 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 356835 ||  || 4 ago 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 356836 ||  || 5 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 356837 ||  || 5 jul 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 356838 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=839 bgcolor=#F1F1F1
| 356839 ||  || 23 jul 2001 || Fort Davis || J. G. Ries || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 356840 ||  || 16 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#E3E3E3
| 356841 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#F1F1F1
| 356842 ||  || 19 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 356843 ||  || 8 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 356844 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=845 bgcolor=#F1F1F1
| 356845 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 356846 ||  || 29 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 356847 ||  || 11 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 356848 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 356849 ||  || 24 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 356850 ||  || 8 jun 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=851 bgcolor=#F1F1F1
| 356851 ||  || 13 jan 2004 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=852 bgcolor=#F1F1F1
| 356852 ||  || 19 set 2006 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=853 bgcolor=#F1F1F1
| 356853 ||  || 12 ago 2006 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=854 bgcolor=#F1F1F1
| 356854 ||  || 4 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 356855 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#F1F1F1
| 356856 ||  || 18 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 356857 ||  || 6 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 356858 ||  || 26 set 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 356859 ||  || 26 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=860 bgcolor=#E3E3E3
| 356860 ||  || 7 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Ursula || 
|-id=861 bgcolor=#E3E3E3
| 356861 ||  || 18 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 356862 ||  || 1 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 356863 Maathai ||  || 25 jun 2010 || WISE || WISE || Juno || 
|-id=864 bgcolor=#88F2FF
| 356864 ||  || 18 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 356865 ||  || 17 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 356866 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=867 bgcolor=#F1F1F1
| 356867 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=868 bgcolor=#E3E3E3
| 356868 ||  || 5 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=869 bgcolor=#F1F1F1
| 356869 ||  || 13 jun 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 356870 ||  || 14 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=871 bgcolor=#F1F1F1
| 356871 ||  || 22 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 356872 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=873 bgcolor=#E3E3E3
| 356873 ||  || 11 mar 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=874 bgcolor=#E3E3E3
| 356874 ||  || 26 dez 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 356875 ||  || 15 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 356876 ||  || 18 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 356877 ||  || 27 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 356878 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 356879 ||  || 1 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=880 bgcolor=#E3E3E3
| 356880 ||  || 23 mar 2003 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 356881 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 356882 ||  || 5 abr 2005 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=883 bgcolor=#E3E3E3
| 356883 ||  || 15 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 356884 ||  || 12 nov 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=885 bgcolor=#F1F1F1
| 356885 ||  || 15 mar 2004 || Catalina || CSS || Eos || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 356886 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#E3E3E3
| 356887 ||  || 1 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#F1F1F1
| 356888 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#E3E3E3
| 356889 ||  || 9 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=890 bgcolor=#E3E3E3
| 356890 ||  || 11 mar 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=891 bgcolor=#F1F1F1
| 356891 ||  || 20 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=892 bgcolor=#E3E3E3
| 356892 ||  || 12 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=893 bgcolor=#88F2FF
| 356893 ||  || 14 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=894 bgcolor=#E3E3E3
| 356894 ||  || 21 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=895 bgcolor=#88F2FF
| 356895 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || Vesta || 
|-id=896 bgcolor=#88F2FF
| 356896 ||  || 10 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=897 bgcolor=#88F2FF
| 356897 ||  || 24 nov 2009 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=898 bgcolor=#88F2FF
| 356898 ||  || 29 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=899 bgcolor=#88F2FF
| 356899 ||  || 29 jul 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=900 bgcolor=#88F2FF
| 356900 ||  || 5 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|}

356901–357000 

|-bgcolor=#88F2FF
| 356901 ||  || 12 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=902 bgcolor=#88F2FF
| 356902 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=903 bgcolor=#88F2FF
| 356903 ||  || 27 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=904 bgcolor=#88F2FF
| 356904 ||  || 29 out 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=905 bgcolor=#88F2FF
| 356905 ||  || 1 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=906 bgcolor=#88F2FF
| 356906 ||  || 21 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=907 bgcolor=#88F2FF
| 356907 ||  || 25 mai 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 356908 ||  || 25 nov 2005 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=909 bgcolor=#88F2FF
| 356909 ||  || 22 abr 2004 || Apache Point || SDSS || Vesta || 
|-id=910 bgcolor=#88F2FF
| 356910 ||  || 8 fev 2010 || WISE || WISE || Vesta || 
|-id=911 bgcolor=#88F2FF
| 356911 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=912 bgcolor=#88F2FF
| 356912 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=913 bgcolor=#88F2FF
| 356913 ||  || 17 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=914 bgcolor=#88F2FF
| 356914 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=915 bgcolor=#88F2FF
| 356915 ||  || 11 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=916 bgcolor=#88F2FF
| 356916 ||  || 16 fev 2001 || Cima Ekar || ADAS || Vesta || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 356917 ||  || 13 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=918 bgcolor=#88F2FF
| 356918 ||  || 16 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=919 bgcolor=#E3E3E3
| 356919 ||  || 4 out 2004 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=920 bgcolor=#E3E3E3
| 356920 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=921 bgcolor=#E3E3E3
| 356921 ||  || 4 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=922 bgcolor=#E3E3E3
| 356922 ||  || 12 abr 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 356923 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 356924 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 356925 ||  || 29 jun 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=926 bgcolor=#F1F1F1
| 356926 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 356927 ||  || 11 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=928 bgcolor=#F1F1F1
| 356928 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 356929 ||  || 12 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 356930 ||  || 26 mar 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 356931 ||  || 6 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=932 bgcolor=#E3E3E3
| 356932 ||  || 10 out 2002 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=933 bgcolor=#E3E3E3
| 356933 ||  || 1 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=934 bgcolor=#88F2FF
| 356934 ||  || 19 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=935 bgcolor=#E3E3E3
| 356935 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 356936 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 356937 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 356938 ||  || 15 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 356939 ||  || 30 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 356940 ||  || 25 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 356941 ||  || 22 set 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 356942 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=943 bgcolor=#F1F1F1
| 356943 ||  || 25 out 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 356944 ||  || 6 jan 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=945 bgcolor=#E3E3E3
| 356945 ||  || 15 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=946 bgcolor=#F1F1F1
| 356946 ||  || 17 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 356947 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=948 bgcolor=#FFDAB5
| 356948 ||  || 22 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 356949 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=950 bgcolor=#E3E3E3
| 356950 ||  || 7 fev 2003 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=951 bgcolor=#FFDAB5
| 356951 ||  || 28 abr 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 356952 ||  || 24 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#E3E3E3
| 356953 ||  || 16 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=954 bgcolor=#F1F1F1
| 356954 ||  || 12 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=955 bgcolor=#F1F1F1
| 356955 ||  || 22 jul 2003 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 356956 ||  || 19 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=957 bgcolor=#E3E3E3
| 356957 ||  || 27 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=958 bgcolor=#F1F1F1
| 356958 ||  || 28 set 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 356959 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=960 bgcolor=#E3E3E3
| 356960 ||  || 12 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 356961 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=962 bgcolor=#88F2FF
| 356962 ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 356963 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#F1F1F1
| 356964 ||  || 9 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 356965 ||  || 31 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 356966 ||  || 14 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=967 bgcolor=#FAFAFA
| 356967 ||  || 14 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#E3E3E3
| 356968 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=969 bgcolor=#F1F1F1
| 356969 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=970 bgcolor=#F1F1F1
| 356970 ||  || 6 mar 1981 || Siding Spring || S. J. Bus || — || 
|-id=971 bgcolor=#FFDAB5
| 356971 ||  || 10 out 1991 || Palomar || E. F. Helin || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 356972 ||  || 16 ago 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 356973 ||  || 15 fev 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=974 bgcolor=#E3E3E3
| 356974 ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=975 bgcolor=#E3E3E3
| 356975 ||  || 9 out 1994 || Stroncone || Santa Lucia Obs. || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 356976 ||  || 24 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 356977 ||  || 25 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=978 bgcolor=#E3E3E3
| 356978 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 356979 ||  || 15 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=980 bgcolor=#E3E3E3
| 356980 ||  || 12 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 356981 ||  || 6 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 356982 ||  || 7 set 1996 || Nanyo || T. Okuni || — || 
|-id=983 bgcolor=#E3E3E3
| 356983 ||  || 4 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=984 bgcolor=#E3E3E3
| 356984 ||  || 7 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=985 bgcolor=#F1F1F1
| 356985 ||  || 16 set 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 356986 ||  || 26 set 1997 || Ondřejov || P. Pravec || — || 
|-id=987 bgcolor=#88F2FF
| 356987 ||  || 23 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 356988 ||  || 26 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 356989 ||  || 18 mar 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=990 bgcolor=#E3E3E3
| 356990 ||  || 22 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=991 bgcolor=#FFD5EA
| 356991 ||  || 19 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 356992 ||  || 22 ago 1998 || Xinglong || SCAP || Phocaea || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 356993 ||  || 14 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=994 bgcolor=#FAFAFA
| 356994 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 356995 ||  || 20 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=996 bgcolor=#E3E3E3
| 356996 ||  || 2 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=997 bgcolor=#F1F1F1
| 356997 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=998 bgcolor=#E3E3E3
| 356998 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 356999 ||  || 14 out 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 357000 || 1998 UO || 17 out 1998 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (355001)–(360000) (IAU Minor Planet Center)

356